El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5 "Benito Juárez" (CECyT 5 o Vocacional 5) es una escuela de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) localizada en la Ciudad de México.

El CECyT 5 ofrece un bachillerato bivalente, esto quiere decir que al término del programa educativo que en él se ofrece, se puede continuar estudiando a nivel superior, o bien, incorporarse al sector productivo como técnico profesional en las siguientes carreras:

 Técnico en informática.

Esta carrera ha sido acreditada por un organismo externo llamado Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) lo que significa que obtuvo el reconocimiento por cumplir con los estándares de calidad de los servicios que se presta.

 Técnico en comercio internacional.
 Técnico en contabilidad.

Estas dos se encuentran aún en proceso de Acreditación.

Historia 

El 12 de enero de 1937, el Ing. Juan de Dios Bátiz Paredes, Jefe del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercio de la Secretaría de Educación Pública (México) (SEP), comunica al C. Secretario de Educación Pública Gonzalo Vázquez Vela, que la escuela “Miguel Lerdo de Tejada” que tenía su ubicación en las calles de Guatemala con Correo Mayor, se dividía para dar origen a la vocacional número 4 y la vocacional número 3, ocupando está el edificio marcado con el número 7 de las calles de República de Guatemala.

El 2 de enero de 1941 la vocacional se integra al Instituto Politécnico Nacional con el nombre de vocacional número 3 fungiendo como director el C.P. Francisco Orlando Bravo Blanco con una población de 121 alumnos y una planta magisterial de 30 profesores.

El 31 de marzo de 1955, la vocacional 3 paso a ocupar su edificio propio en la esquina de Enrico Martínez y Emilio Dondé, edificó que por más de 108 años ocupó la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN, trasladándose está a su nuevo edificio en el Casco de Santo Tomás.

En el año de 1959 y como consecuencia de cambio de orientación y nomenclatura de las escuelas del IPN, a este plantel se le denominó vocacional de Ciencias Sociales número 5.

Sobre la base de la reforma educativa en 1972 las vocacionales del IPN se convirtieron en centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, encargados de cumplir una doble función: la propedéutica y la terminal.

Escudo
El escudo de la institución fue diseñado por el profesor de matemáticas Armando Rodríguez Puyhol en 1965. 
El centro del escudo está compuesto por un engrane de hierro con 6 dientes simétricos, tres en el lado derecho y tres en el lado izquierdo, los cuales representan el conocimiento del Instituto Politécnico Nacional y a la educación teórico-práctica, científica-tecnológica y académica-escolar de la institución.

En la parte superior e inferior destaca un águila azteca, símbolo de la nación. De su ojo parten dos rayos de energía, los cuales forman un triángulo equilátero conformando el corazón del escudo. Estos rayos simbolizan el deber y el saber, los vértices representan el objetivo de las ciencias sociales (político, económico y administrativo).

Del vértice inferior surgen las garras del águila, debajo de estas se encuentran las siglas del IPN teniendo a los lados de las siglas ocho plumas, cuatro de cada lado representando a las escuelas de nivel medio superior de ciencias sociales del lado derecho, y del lado izquierdo a las escuelas superiores de la misma rama.

La reforma educativa de 1972 en México 

Al llegar Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de México se encontró con un sistema educativo nacional en una de sus crisis más fuertes, el incremento progresivo anual de la tasa y algunos otros factores, por las cuales la educación presentaba rezagos demasiado significativos, además el conflicto estudiantil del Movimiento de 1968 en México. El ing. Víctor Bravo Ahuja al frente de la SEP planteó una reforma educativa bastante amplía que abarcó modificaciones al marco jurídico; nuevos programas de estudio; nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje; se le dio prioridad a las técnicas grupales; se propuso que el alumno aprendiera a aprender (Autoaprendizaje); se fortaleció la formación y actualización del magisterio; se estimuló el ingreso económico de los docentes; el sistema educativo se hizo mucho más flexible; se crearon nuevas instituciones y por último se revisaron y rediseñaron los libros de texto gratuitos.

La reforma a la educación primaria comenzó con una consulta nacional a los maestros. Se fueron elaborando las propuestas desde los centros escolares, luego las zonas, los sectores y las direcciones de educación, en el caso de México, D. F.. En primaria y secundaria (parcialmente en esta última) se establecieron los programas por áreas de conocimiento: Español (se incluyó la enseñanza del lenguaje estructural), Matemáticas (se incorporó la enseñanza de la teoría de conjuntos), Ciencias Naturales (aquí se incluyó la educación sexual), Ciencias Sociales (Historia, Geografía y Civismo), Educación Física y Educación Tecnológica. 

En todos los niveles educativos se propuso la participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las dinámicas grupales (se divulgó la concepción de que el aprendizaje consiste en el cambio de conducta). Los programas se diseñaron con base a determinados objetivos (generales, particulares y específicos: “al terminar este programa, tema, etc., el alumno deberá…”). 

En 1971 se creó la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En 1972 se inició el bachillerato pedagógico y en 1975 la licenciatura para docentes de preescolar y primaria (cursos abiertos) con el consecuente aumento salarial en la medida que fueran aprobando sus grados. En este contexto se reformaron los planes de la educación normal en ese mismo año. 

Por otro lado, a los diferentes niveles educativos trató de dárseles continuidad en el sentido de considerarlos parte de una formación integral y desde la secundaria procuró prepararse a los alumnos en alguna tecnología para poder incorporarse a la estructura productiva, por si las condiciones económicas les obligaba abandonar sus estudios y se crearon las condiciones de flexibilidad para que aquellos que estuvieran en este caso, pudieran regresar o continuar sus estudios a través de los sistemas a distancia. A su vez, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) aprobó en abril de 1971 el establecimiento de la educación media superior con carácter bivalente: terminal y propedéutica con salidas laterales hacia el trabajo. Las antiguas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se convirtieron en Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTs). En 1973 se fundó en Colegio de Bachilleres con carácter bivalente. Para atender la creciente demanda de educación superior en la ciudad de México surgió, en 1973, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con sus tres sedes (Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco). La UNAM fundó las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (en Acatlán, Iztacala y Cuautitlán) y en noviembre de 1973 se expidió la Ley Federal de Educación que respaldaba las reformas que estaban en marcha.

Referencias

Enlaces externos 

Página oficial del CECyT No. 5
Página oficial del IPN
CECyt 5 Benito Juárez - Cápsula 1
CECyt 5 Benito Juárez - Cápsula 2

Universidades de México